No More Heroes kan syfta på:

 No More Heroes (musikalbum) – The Stranglers andra album
 No More Heroes (spel) – ett action videospel för Wii-systemet